Лас Копас има више значења:

 Лас Копас, Луис Морено (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Копас (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику